Andrea Renzi ist der Name folgender Personen:

* Andrea Renzi (Schauspieler) (* 1963), italienischer Schauspieler
 Andrea Renzi (Basketballspieler) (* 1989), italienischer Basketballspieler